Barnes Brook ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Barnes Brook (Oxford County, Maine)
 Barnes Brook (Penobscot County, Maine)
 Barnes Brook (New Hampshire), im Coos County
 Barnes Brook (New York), im Franklin County
 Barnes Brook (Pennsylvania), im Wyoming County
 Barnes Brook (Caledonia County, Vermont)
 Barnes Brook (Lamoille County, Vermont)
 Barnes Brook (Washington County, Vermont)